Stavridis ist der Familienname folgender Personen:

 Angelos Stavridis (* 2003), deutscher Fußballspieler
 James G. Stavridis (* 1955), US-amerikanischer Admiral